Antarcturidae — родина морських рівноногих ракоподібних підряду Valvifera.

Роди 
 Abyssarcturus Kussakin & Vasina, 1995
 Acantharcturus Schultz, 1981
 Antarcturus zur Strassen, 1902
 Caecarcturus Schultz, 1981
 Chaetarcturus Brandt, 1990
 Cylindrarcturus Schultz, 1981
 Fissarcturus Brandt, 1990
 Furcarcturus Baltzer, Held & Wägele, 2000
 Glaberarcturus Kussakin & Vasina, 1998
 Globarcturus Kussakin & Vasina, 1994
 Litarcturus Brandt, 1990
 Marmachius Poore, 2012
 Mixarcturus Brandt, 1990
 Oxyarcturus Brandt, 1990
 Pleuroprion zur Strassen, 1903
 Spinarcturus Kensley, 1978
 Thermoarcturus Paul & Menzies, 1971
 Tuberarcturus Brandt, 1990

Посилання 
 Poore, G.; Schotte, M. (2015). Antarcturidae Poore, 2001. In: Schotte, M.; Boyko, C.B; Bruce, N.L.; Poore, G.C.B.; Taiti, S. & Wilson, G.D.F. (Eds) (2015) World Marine, Freshwater and Terrestrial Isopod Crustaceans database. Accessed through: on 2015-03-30 World Register of Marine Species  

Valvifera
Родини ракоподібних